Banda ISM, porció de l'espectre radioelèctric
 Ism (Nom àrab), part del nom àrab